Il primo uomo (Le Premier Homme) – romanzo di Albert Camus
 Il primo uomo (Le Premier Homme) – film del 2011 diretto da Gianni Amelio
 First Man - Il primo uomo (First Man) – film del 2018 diretto da Damien Chazelle